Le nom Gadeau peut faire référence à :

Patronyme 

 Germain Coffi Gadeau (1913-2000), écrivain et homme politique ivoirien ;
 Henri Gadeau de Kerville (1858-1940), zoologiste, entomologiste, botaniste, spéléologue et archéologue français ;
 Marvin Gadeau (né en 2000), judoka monégasque.

Voir aussi 
 

Patronyme français